La temporada 2015-16 es la 92.ª edición de la Liga de Argentina de waterpolo masculino. El torneo es organizado por la CADDA. *Gimnasia y Esgrima de Rosario es el campeón vigente.

Equipos participantes 
GEBA
GER
River Plate
Provincial
Moreno
Regatas
Atlantis
Independiente
SUTERH
Sportsmen

Fase regular

Clasificación 1.ª Ronda

Competiciones de waterpolo de Argentina